Vádló Bitófák, hungarista rockegyüttes
 Vádló bitófák, Fiala Ferenc és Marschalkó Lajos 1958-ban Londonban megjelent könyve